La Gamma Ethniki 2014-2015 è la 40ª edizione del terzo campionato greco di calcio.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2015-2016
      Retrocesse nei Campionati regionali 2015-2016

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2015-2016
      Retrocesse nei Campionati regionali 2015-2016

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2015-2016
      Retrocesse nei Campionati regionali 2015-2016

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2015-2016
      Retrocesse nei Campionati regionali 2015-2016

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2014
Calcio nel 2015